Ротшильды — европейская династия банкиров и общественных деятелей еврейского происхождения, чья история восходит к концу XVIII века.

 Персоналии
 Ротшильд, Авраам Зиновьевич (1900—1977) — советский инженер-строитель, конструктор, лауреат Сталинской премии.
 Ротшильд, Альфонс Джеймс де (1827—1905) — французский финансист, представитель французской ветви Ротшильдов.
 Ротшильд, Амшель Майер (1773—1855) — представитель немецкой ветви династии Ротшильдов.
 Ротшильд, Виктор (1910—1990) — представитель семейства Ротшильдов, агент MI5, биолог и игрок в крикет.
 Ротшильд, Герд (1919—1991) — израильский художник-график.
 Ротшильд, Ги де (1909—2007) — банкир, член французской ветви династии Ротшильдов.
 Ротшильд, Давид Рене де (1942) — представитель династии французских банкиров Ротшильдов, сын барона Ги де Ротшильда
 Ротшильд, Джейкоб (род. 1936) — представитель династии Ротшильдов, барон, глава лондонской ветви Ротшильдов
 Ротшильд, Джеймс Майер (1792—1868) — самый младший из сыновей Майера Амшеля Ротшильда.
 Ротшильд, Дороти (более известна под фамилией Паркер; 1893—1967) — американская писательница и поэтесса еврейского происхождения.
 
 Ротшильд, Жаклин Ребекка Луиза де (более известна под фамилией Пятигорски; 1911—2012) — американская шахматистка и меценатка.
 Ротшильд, Калман Майер (1788—1855) — основатель неапольской ветви династии Ротшильдов, барон.
 Ротшильд, Курт (1914—2010) — австрийский экономист.
 
 Ротшильд, Майкл (род. 1942) — американский экономист.
 Ротшильд, Мириам Луиза (1908—2005) — английский энтомолог из семейства Ротшильдов, садовод, эколог.
 Ротшильд, Натан (1840—1915) — британский банкир и политик.
 Ротшильд, Натан Майер (1777—1836) — третий из сыновей Майера Амшеля Ротшильда.
 
 Ротшильд, Пол (1935—1995) — американский продюсер.
 Ротшильд, Розика (1870—1940) — венгерская теннисистка, жена банкира и энтомолога Чарльза Ротшильда.
 Ротшильд, Соломон Майер (1774—1855) — основатель австрийской ветви династии Ротшильдов, барон.
 Ротшильд, Уолтер (1868—1937 — британский банкир, финансист, политик, зоолог и лепидоптерист.
 Ротшильд, Чарльз (1877—1923) — британский экономист и энтимолог.
 Ротшильд, Эвелин де (1931—2022) — британский экономист.
 
 Ротшильд, Эдуард Альфонс Джеймс де (1868—1949) — французский финансист и банкир, игрок в поло; бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1900 года.
 Ротшильд, Эмма (род. 1948) — английский экономист.

Составные фамилии 
 Хилтон-Ротшильд, Ники (род. 1983) — американская фотомодель, модельер и светская львица, сестра Пэрис Хилтон.
 Эфрусси де Ротшильд, Беатриса (1864—1934) — баронесса из династии Ротшильдов, коллекционер предметов изобразительного искусства.

См. также 
 Rothschild (значения)
 Ротшильдовское (яйцо Фаберже)